Echigo bezeichnet:
 eine historische japanische Provinz, siehe Provinz Echigo

Echigo ist der Familienname folgender Personen:
 Kazuo Echigo (* 1965), japanischer Fußballspieler
 Tomoya Echigo (* 1992), japanischer Eishockeyspieler